Каса Гранде има више значења:

 Каса Гранде (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каса Гранде (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Гранде (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Каса Гранде (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каса Гранде (Асунсион Какалотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каса Гранде (Тепаче), насеље у савезној држави Сонора у Мексику